Krówka – rzeka w Polsce
 Krówka – osada leśna w Polsce, w gminie Koronowo
 krówka – rodzaj cukierka

Zobacz też: